Эль-Льоа (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Приорат. Занимает площадь 6,6 км². Население — 124 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Página web del Ayuntamiento
 
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 

Муниципалитеты Таррагоны